Марче́лло () — чоловіче ім'я, італійська форма імені Маркел
Відомі носії
 Марчелло Гандіні ( 1938) — італійський автомобільний дизайнер
 Марчелло Капра (XVI ст.) — італійський лікар і філософ
 Марчелло Ліппі ( 1948) — італійський футбольний тренер
 Марчелло Мальпігі (1628—1694) — італійський біолог і лікар
 Марчелло Мастроянні (1924—1996) — італійський актор

Прізвище 

 Бенедетто Марчелло (1686—1739) — італійський композитор
 Алессандро Марчелло (1679—1747) — венеціанський композитор-любитель. Брат Бенедетто Марчелло
 Ніколо Марчелло — 69-й венеціанський дож